Dubai Women’s Sevens 2021 (listopad)
 Dubai Women’s Sevens 2021 (grudzień)